Кейдж () — английская фамилия.

Известные носители 
 Кейдж, Джон (1912—1992) — американский композитор, философ, поэт, музыковед, художник.
 Кейдж, Майкл (род. 1962) — американский баскетболист.
 Кейдж, Николас (род. 1964) — американский актёр, продюсер и режиссёр.

Вымышленные персонажи 
 Люк Кейдж — персонаж комиксов Marvel Comics.
 Джонни Кейдж — персонаж серии игр Mortal Kombat.